Beelia är ett släkte av svampar. Beelia ingår i familjen Elsinoaceae, ordningen Myriangiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Beelia